Le Championnat de La Réunion de football 1987 ou D1P 1987 était la  de la compétition. Il a été remporté par la CS Saint-Denis.

Classement 

|}

Lien externe 

  Page du championnat sur RSSSF

1987
Années 1980 à La Réunion
Histoire du sport à La Réunion
Football en France en 1987